Иост ван Гел (нид. Joost van Geel, ) — голландский художник, бизнесмен и поэт.

Считается, что Иост ван Гел был студентом Габриэля Метсю.
В Эрмитаже представлена картина ван Гела Дуэт.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Дуэт на сайте Эрмитажа

Персоналии по алфавиту
Художники Нидерландов
Родившиеся в Роттердаме
Умершие в Роттердаме